Русаки́ — многозначное слово:

 Русаки — этноним.

Топоним

Белоруссия

Витебская область 
 Русаки — деревня в Глубокском районе.
 Русаки — деревня в Куропольском сельсовете Поставского района.
 Русаки — деревня в Лынтупском сельсовете Поставского района.

Гродненская область 
 Русаки — деревня в Берестовицком районе.
 Русаки — деревня в Козловщинском сельсовете Дятловского района.
 Русаки — деревня в Поречском сельсовете Дятловского района.
 Русаки — деревня в Ивьевском районе.
 Русаки — деревня в Щучинском районе.

Минская область 
 Русаки — деревня в Воложинском районе.
 Русаки — деревня в Копыльском районе.
 Русаки — деревня в Логойском районе.
 Русаки — деревня в Мядельском районе.
 Русаки — деревня в Столбцовском районе.

Россия 
 Русаки — озеро в Алтайском крае.
 Русаки — деревня, Егорьевский район, Московская область.
 Русаки — деревня, Ильинский район, Пермский край.
 Русаки — деревня, Краснокамский район, Пермский край.

Украина 
 Русаки — село, Иванковский район, Киевская область.

См. также 
 Русаков — русская фамилия.
 Большие Русаки — деревня в России, Тюменская область, Вагайский район.
 Заяц-русак